Batha kan syfta på följande platser:

Libanon 

 Batha (ort i Libanon, Libanonberget),

Mexiko 

 Batha, Mexiko, ort, Hidalgo, Atotonilco de Tula, 

Robotskapade Libanonförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar